Benjamín steht für:

 männlicher Vorname, siehe Benjamin (Vorname) #Benjamín
 Luisito Benjamín (1922–1988), puerto-ricanischer Pianist

Siehe auch:
 Benjamin